

Persone 
Slick – manager di wrestling statunitense
Earl Slick – chitarrista statunitense
Grace Slick – cantante statunitense

Altro
Slick – comune dell'Oklahoma
Slick – album di Eddie Kendricks del 1977
Slick – tipo di pneumatico